José María Fernández del Río (né en 1938), homme politique espagnol ;
 José María Fernández del Río (1804-?), homme politique chilien.